Le terme micro-ondes peut désigner :
 un type d'onde électromagnétique appelée micro-onde ;
 un four à micro-ondes, four utilisant un tel type d'ondes.